Bahamboula est un nom d'origine congolaise, notamment porté par :
 Dylan Bahamboula (né en 1995), footballeur franco-congolais
 Jonas Bahamboula (né en 1949), footballeur congolais
 Plaisir Bahamboula (né en 1991) footballeur franco-congolais, frère aîné de Dylan